Сукулини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сукулини, Бруно (род. 1993) — аргентинский футболист, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити».
 Сукулини, Франко (род. 1990) — аргентинский футболист, центральный полузащитник итальянской «Болоньи».